Beloved (roman), een roman uit 1987 van de Amerikaanse auteur Toni Morrison
Beloved (1934), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Victor Schertzinger
Beloved (1998), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Jonathan Demme